Берлин 1907 — юбилейный шахматный турнир, в котором участвовал целый ряд сильных шахматистов Германии и Австрии.

Победу в турнире одержал Р. Тейхман.

Интересно выступил Р. Шпильман. Он стартовал с четырех поражений, а потом выиграл 7 партий подряд и поднялся на 3-е место.

Турнир стал последним крупным соревнованием в карьере Э. Шаллопа.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте 365Chess

Шахматные турниры
Шахматные турниры в Германии
1907 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Берлине